

Religione 
 Inferno – luogo in cui, secondo alcune religioni, vengono accolte le anime condannate

Cinema e spettacolo 
 Inferno – film diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro, Adolfo Padovan
 Inferno – film diretto da Roy Ward Baker (1953)
 Inferno – film TV diretto da Stanislav Barabas (1973)
 Inferno – film diretto da Dario Argento (1980)
 Inferno – film TV diretto da Ellen von Unwerth (1992)
 Inferno – film diretto da Peter Keglevic (1995)
 Inferno – film diretto da Fred Olen Ray (1998)
 Inferno – film diretto da Joaquim Leitão (1999)
 Inferno – film diretto da Wiktor Grodecki (2000)
 Inferno – cortometraggio diretto da Paul Kousoulides (2001)
 Inferno – mediometraggio per la televisione diretto da Maciej Pieprzyca (2001)
 Inferno – spettacolo teatrale del 2007 del regista Alessandro Anderloni
 Inferno – film diretto da Ron Howard (2016)

Fumetto e animazione 
 Inferno – personaggio dei fumetti DC Comics
 Inferno – ambiente dei fumetti DC Comics
 Inferno – crossover della Marvel Comics

Letteratura 
 Inferno – prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri
 Inferno – romanzo di August Strindberg del 1897
 Inferno (The Inferno) – romanzo di Fred Hoyle del 1974
 Questo è l'inferno (Inferno) – romanzo di Larry Niven e Jerry Pournelle del 1976
 Inferno (Inferno: A Chronicle of a Distant World) – romanzo di Mike Resnick del 1993
 Inferno – romanzo di Dan Brown del 2013

Musica 
 Inferno – gruppo musicale black metal ceco
 Inferno – nome d'arte di Zbigniew Robert Promiński, batterista del gruppo metal polacco Behemoth
 Inferno – album dei Metamorfosi del 1973
 Inferno (Original Soundtrack) – album di Keith Emerson del 1980, colonna sonora del film omonimo di Dario Argento
 Inferno – album degli Alien Sex Fiend del 1994
 Inferno – album dei Lacrimosa del 1995
 Inferno – album dei Tangerine Dream del 2002
 Inferno – album degli Entombed del 2003
 Inferno – album dei Motörhead del 2004
 Inferno – album dei Professor Fate del 2007
 Inferno – album di Petra Marklund del 2012
 Inferno Sci-Fi Grind'n'Roll – gruppo musicale metal italiano
 Inferno – singolo di Zoda del 2022

Altro 
 Inferno – sistema operativo per creare e supportare servizi distribuiti
 Inferno – vino DOC prodotto in Valtellina
 Inferno – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur
 Inferno – nei frantoi oleari di tipo rurale, è sinonimo di sentina, ovvero un ripostiglio sotterraneo in cui convogliano i fluidi di lavaggio delle olive e in cui si forma lo strato superficiale del cosiddetto olio d'inferno, che a causa della qualità scadente, è destinato alla saponificazione
 Inferno – nell'uso bibliotecario, si intende una speciale sezione di fondi librari in cui sono collocati volumi ritenuti consultabili discrezionalmente con particolari cautele, per esempio solo da maggiorenni; in genere si tratta di opere spiccatamente erotiche o pornografiche. In questo senso è celebre lEnfer'' della Bibliothèque nationale de France. Qualcosa di analogo è anche presente in alcuni musei; per esempio, nel Museo archeologico nazionale di Napoli esiste un Gabinetto Segreto che raccoglie unicamente oggetti a sfondo erotico e sessuale, ed è appunto visitabile con particolari restrizioni.
 Inferno''' – gas nervino meglio noto come VG

Pagine correlate 
 L'inferno